Nederlanders in het Italiaanse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Italiaanse voetbalclubs uit de hoogste vijf divisies.

Voetballers

Overige functies

Italiaanse
Voetbal in Italië